Graf Kalman Hunyady Memorial (), är ett travlopp för 3-åriga och äldre varmblodiga travhästar som körts sedan 1898, vilket gör det till ett av Europas äldsta travlopp. Sedan 1941 körs loppet i oktober på Trabrennbahn Krieau i Wien. Tidigare kördes loppet på Trabrennbahn Baden. 

Loppet körs till minne av Kálmán Hunyady de Kéthely (1828–1901), som var första ordförande i Wiener Trabrenn-Verein. Loppet körs över 2 600 meter med autostart, men har tidigare körts över varierande distanser. Förstapris i loppet är 12 500 euro (2020).

Segrare

Referenser 

Österrikiska travlopp